Кардона () — город на юго-западе Уругвая, на территории департамента Сорьяно.

География 
Город находится в юго-восточной части департамента, к югу от гряды Кучилья-дель-Пердио, на высоте 154 метров над уровнем моря.
Кардона расположена на расстоянии приблизительно 90 километров к юго-востоку от города Мерседес, административного центра департамента и на расстоянии 148 километров к северо-западу от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Колония-дель-Сакраменто.

История 
Кардона была основана 17 октября 1903 года. Получила статус малого города (Villa) 12 июня 1953 года. Получила статус города (Ciudad) 15 октября 1963 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 4 600 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая